I Monti Orăștie, catena montuosa della Romania
Le Fortezze dacie dei monti Orăștie, Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO
Orăștie, municipio della Romania nel distretto di Hunedoara